El nombre Stephen Milne puede referirse a las siguientes personas:
Stephen Milne, futbolista de reglas australiano;
Stephen Milne, nadador británico.